Боби Локвуд (; 24. мај 1993) енглески је глумац.

Филмографија 

|-
|2006. || Бил || -{The Bill}- || Тејлор Литле ||
|-
|2011—2013. || Кућа бога Анубиса || -{House of Anubis}- || Мајк Кембел || 
|-
|2012. - || Волфблод || -{Wolfblood}- || Ридиан Морис ||
|-
|2013. || Данијев дворац || -{Dani's Castle}- || Конал Конор ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 Wolfblood on CBBC
 

Рођени 1993.
Енглески глумци